Tapejaridae — родина птерозаврів. Рештки знаходили на території Африки, Європи, Азії, Південної Америки й, імовірно, США (хоча це предмет дискусій). Значна частина представників походять із ранньої крейди, але схоже, що дожила клада принаймні до сантону. Можливого останнього представника клади відомо з маастрихту США, проте це міг бути аждархід.

Систематика 

Найбільш спірним із питань пов‘язаних із систематикою групи можна, ймовірно, вважати питання про положення підродини Thalassodrominae всередині чи поза нею. Кладограми нижче ілюструють конкурентні гіпотези на рахунок цього:

Топологія 1: Andres and colleagues (2014).

Топологія 2: Kellner and colleagues (2019).

Примітки 

Птерозаври крейдового періоду
Azhdarchoidea